„А“ Републиканска футболна групасезон 1955
Групата е съставена от 14 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите, заели последните три места, отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са ДНА (Пловдив), ВВС (София) и Червено знаме (Павликени). Актуален шампион е ЦДНА (София).

Класиране 

 След края на сезона ВВС (София) е изваден от групата, а през следващия сезон, вследствие на реорганизация, отборът не подновява участието си в първенството. На мястото на ВВС в „А“ РФГ неясно по какви критерии е вкаран Торпедо (Русе), който няма записано участие в „Б“ РФГ в предните сезони.

Резултати

Голмайстори 
Отбелязани голове: 392 /средно 2,154 на мач/.

Източници 
 „Енциклопедичен справочник Футбол“, ДИ Д-р Петър Берон, София, 1985

1955
1955